Николай Александрович Кириченко (; род. 12 декабря 1983 года, с. Высшее Соленое, Боровский район, Харьковская область) — украинский предприниматель, аграрий.

Народный депутат Украины IX созыва.

Биография 
В 2006 году окончил Харьковский национальный аграрный университет им. В. В. Докучаева (факультет агрономия, специальность «Семенной контроль»). Учился в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины (специальность «Публичное управление и администрирование»).

С 2002 года — физическое лицо-предприниматель. С 2009 года — председатель фермерского хозяйства «Кириченко М». С 2013 года — председатель фермерского хозяйства «Юг». С 2013 года — директор частного предприятия «Частная агрофирма «Злагода».

Депутат Харьковского областного совета VII созыва от ВО «Батькивщина», секретарь постоянной комиссии облсовета по вопросам экологии, чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

Член конкурсной комиссии по передаче в аренду объектов совместной собственности территориальных громад сел, поселков, городов Харьковской областной государственной администрации.

Кириченко является спонсором ООО «Футбольный клуб «Металлист 1925». Член Общественной организации «Чистая окружающая среда Боровщины».

Парламентская деятельность 
Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года, № 53 в списке. На время выборов: физическое лицо-предприниматель, беспартийный. Проживает в с. Высшее Соленое Боровского района Харьковской области.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики.

Награды 
 Медаль «Трудовая слава» за весомый вклад в развитие агропромышленной отрасли и высокий профессионализм,
 Медаль «Лидер национального бизнеса» за лидерство в аграрной отрасли,
 Медаль «Святой Николай Чудотворец»,
 Медаль Международной академии МАРТИС «Золотая Фортуна»,
 Орден «За заслуги» III степени (17 ноября 2018 года) — за значительный личный вклад в развитие агропромышленного производства, весомые трудовые достижения, многолетний самоотверженный труд и по случаю Дня работников сельского хозяйства.

Примечания

Ссылки 
 
 

Аграрии и механизаторы
Члены партии «Слуга народа»
Депутаты Харьковского областного совета
Выпускники Харьковского национального аграрного университета имени В. В. Докучаева
Выпускники Национальной академии государственного управления при Президенте Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва